Xie Fei ist der Name folgender chinesischer Personen:

* Xie Fei (Erfinder), chinesischer Erfinder, lebte in der Zeit der Sechzehn Reiche
 Xie Fei (Politikerin) (1913–2013), chinesische Politikerin, Ehefrau von Liu Shaoqi
 Xie Fei (Politiker) (1931–1999), chinesischer Politiker
 Xie Fei (Regisseur) (* 1942), chinesischer Filmregisseur